Gmina Summit (hrabstwo Adair)
 Gmina Summit (hrabstwo Clay)